Calder puede referirse a:

Topónimos 
Río Calder, West Yorkshire, Inglaterra.
Calder Park Raceway, autódromo australiano.
Hipódromo Calder, ubicado en Florida, Estados Unidos.
 Calder, región escocesa.

Apellidos 
 Alexander Calder (desambiguación), nombre de tres escultores estadounidenses de los siglos XIX y XX (abuelo, padre e hijo).
 Colin Calder (1860-1907), fundador del Club Rosario Central, de Rosario (Argentina).
 Alexander Stirling Calder (1870-1945), escultor estadounidense.
 James Alexander Calder (1915–1990), botánico canadiense.
 Frank Calder (1877-1943), periodista y deportista anglo-canadiense (hockey).
 Trofeo Calder, en su honor.
 Kyle Calder (1979), jugador de hockey.